Jaroty, das ehemalige Dorf Jomendorf im Kreis Allenstein in Ostpreußen, bezeichnet zwei benachbarte Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Jaroty (Olsztyn), Stadtteil von Olsztyn
 Jaroty (Stawiguda), Dorf der Gmina Stawiguda im Powiat Olsztyński

Siehe auch: Kolonia Jaroty